Niemcy:
 Balgheim – dzielnica gminy Möttingen, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Balgheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen